Huti – zajdycki ruch polityczny w Jemenie

 Miejscowości
Huti – gaun wikas samiti w dystrykcie Darchula w Nepalu